Колумбия принимала участие в Летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция) в шестнадцатый раз за свою историю и завоевала две бронзовые медали. Сборную страны представляли 53 спортсмена, из них 21 женщина.

Бронза 
 Тяжёлая атлетика, женщины — Мобель Москера.
 Велоспорт, женщины, 400 метров — Мариа Луиза Калле.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

2004
Страны на летних Олимпийских играх 2004 года